

Geografia 
Lille – toponimo in francese di Lilla, città della Francia dell'Alta Francia
Lille – comune belga delle Fiandre
Lille – città fantasma canadese dell'Alberta
Lille – vecchio toponimo del comune statunitense di Grand Isle (Maine)

Musica 
Lille – singolo di debutto di Lisa Hannigan, del 2008

Persone 
Alain de Lille (1125 circa – 1202) – nome francofono nativo del teologo e filosofo francese Alano di Lilla
Axel Johan Lille (1848-1921) – uno dei fondatori del Partito Popolare Svedese di Finlandia

Sport 
 LOSC Lille – società calcistica francese

Pagine correlate 
Lilla

Altri progetti